A.K.A. (акронім Also Known As) — восьмий студійний альбом американської поп-співачки Дженніфер Лопес. В США вийшов 13 червня 2014 року.

Список пісень 

Примітки
 вказує на співпродюсера
 вказує на продюсера вокалу
 вказує на додатково продюсера
"Booty" містить частину з пісні Diplo та Swick "Dat a Freak".
"Troubeaux" містить:
частину пісні Тома Скота та The California Dreamers "Today".
частину пісні Jefferson Airplane "Today".

Чарти

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Дженніфер Лопес
Альбоми Capitol Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном